21e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 21e Legerkorps (India) - Indiase legereenheid